Lake Arthur kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Lake Arthur (Louisiana)
Lake Arthur (New Mexico)